Освальдо Хавьер Боссо Торрес (; 14 октября 1993 года, Сантьяго, Чили) — чилийский футболист, защитник клуба «Аудакс Итальяно».

Клубная карьера 
Боссо — воспитанник клуба «Аудакс Итальяно». 20 ноября 2011 года в матче против «Унион Эспаньола» он дебютировал в чилийской Примере. 19 апреля 2015 года в поединке против «Универсидад Консепсьон» Освальдо забил свой первый гол за «Аудакс Итальяно».

Примечания

Ссылки 
  

Футболисты Чили
Игроки ФК «Аудакс Итальяно»